Vetralla (Viterbo), een gemeente in de Italiaanse provincie Viterbo
Vetralla (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie sabelsprinkhanen (Tettigoniidae)